Jicchak Perec (1936–2002) – izraelski polityk Likudu i Koalicji Pracy
 Jicchak Perec (ur. 1938) – izraelski polityk partii Szas i Zjednoczony Judaizm Tory
 Vicky Perec, wł. Jicchak Perec (ur. 1953) – izraelski piłkarz

Zobacz też 
 Icchok Lejb Perec